Filain (Aisne)
Filain (Haute-Saône)